Antonio Caracciolo (circa 1515-1570) – vescovo
 Antonio Caracciolo (1917-2017) – calciatore
 Antonio Caracciolo (circa 1340-1389) – nobile
 Antonio Caracciolo (1990) – calciatore